RFC Seraing was een Belgische voetbalclub uit Seraing nabij Luik. De club had stamnummer 17, en had zwart-rood als clubkleuren. De ploeg speelde in het Pairaystadion, maar hield in 1996 op te bestaan.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1904 als FC Sérésien, en sloot in 1906 aan bij de voetbalbond. Bij het 25-jarige bestaan kreeg de club de koninklijke titel en werd RFC Sérésien. In 1924 trad de club aan in de Tweede Klasse en in 1930 slorpte het FC Beaujéjour op. De club ging de volgende decennia verschillende malen op en neer tussen Tweede en Derde Klasse. In de jaren zeventig zakte de ploeg enkele malen weg tot in bevordering, namelijk in 1973/74 en 1974/75 en enkele jaren later in 1978/79. Begin jaren 80 maakte de club echter een steile opmars. In 1979 speelde men kampioen in Vierde, het seizoen erop werd men direct kampioen in Derde, en zo kon de club het seizoen 1980/81 aantreden in Tweede Klasse. In 1982 speelde de ploeg in z'n tweede seizoen in Tweede ook daar kampioen, en kon zo in 1982 voor het eerst van start gaan in de Eerste Klasse. Daar bleef de club tot men in 1987 opnieuw degradeerde naar Tweede, in 1990 zakte men zelfs opnieuw een seizoen naar Derde. Maar opnieuw kon Sérésien snel opklimmen, en in 1993 werd men opnieuw kampioen in tweede en kon men later dat jaar opnieuw van start gaan in de hoogste klasse. Dat eerste nieuwe seizoen in eerste werd Sérésien meteen derde en dwong op die manier een plaats in de UEFA Cup af. De naam van de club werd in 1994 RFC Seraing. Het Europese avontuur dat seizoen duurde maar één ronde. Seraing werd op uitdoelpunten uitgeschakeld, na een 3-4 en 1-0 tegen Dinamo Moskou. Het verblijf in hoogste klasse duurde drie seizoenen. Vanwege financiële problemen ging de club in 1996 op in de naburige club Standard Luik (stamnummer 16), het stamnummer 17 van Seraing werd geschrapt.

Datzelfde jaar veranderde een andere club, Royale Union Liégeoise (stamnummer 23, vroeger bekend als RFC Bressoux), zijn naam in Seraing RUL en ging in het Pairaystadion spelen. Deze club heeft echter historisch niets te maken met RFC Seraing.

Erelijst 
Individuele trofeeën
Een speler behaalde een trofee toen hij voor de club speelde:
Topscorer (1)
 1984 (Nico Claesen)

Resultaten

Seraing in Europa
 R = ronde
 PUC = punten UEFA coëfficiënten
{| class="wikitable"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|1R
|
|Dinamo Moskou
|4-4 <small>u||3-4 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|2.0
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 2.0'''

Bekende ex-spelers 

 Nico Claesen
 Marc Huysmans
 Olivier Doll
 Alain Bettagno
 Michaël Goossens
 Marc Grosjean
 Axel Lawarée
  Roger Lukaku
  Serge Kimoni
 Lars Olsen
  Sébastien Pocognoli (jeugd)
 Wamberto
 Edmilson

Trainers 
 1978-1982 : Yves Baré
 1983-1984 : Georges Heylens
 1984-1986 : René Taelman
 1986-1987 : Léon Semmeling
 1987-1990 : Robert Xhaard
 1990-1991 : Dominique D'Onofrio
 1991-1992 : Hugo Bargas
 1992-1995 : Georges Heylens
 1995-1996 : Jean Thissen - Manu Ferrera

Zie ook 
 Standard Luik

Seraing
Sport in Seraing
Sportvereniging in Luik (provincie)